Scheltz steht für:
 Lukas Scheltz (um 1420–vor 1476), deutscher Mediziner
 Scheltz, 1943–1945 Name von Siedlec, einer polnischen Gemeinde in der Woiwodschaft Großpolen, siehe Siedlec (Großpolen)

Siehe auch:
 Schelz
 Schels